Road train - Australische transport-combinatie
 Road Train (film) - Australische film uit 2010